

Зельґощ — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Зельґощ — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Зельґощ — село в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства